Teens in Tight Jeans ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Produktionsstudios 3rd Degree. Bisher wurden sieben Teile der Serie gedreht. Die Szenen haben den Fetisch von jungen Frauen („Teens“) in engen Jeans zum Gegenstand.

Darsteller 
 Teens in Tight Jeans 1 (2011): Amia Moretti, April Oneil, Lexi Diamond, Manuel Ferrara, Mark Wood, Melanie Rios, Mick Blue, Victoria White
 Teens in Tight Jeans 2 (2012): Ariel Rose, Avril Sun, Jenna Ross, Maddy O’Reilly, Mark Wood, Mick Blue, Sharon Lee, Toni Ribas
 Teens in Tight Jeans 3 (2012): Billy Glide, John Strong, Lola Foxx, Madelyn Monroe, Mark Wood, Sadie Holmes, Stacie Jaxxx, Tommy Pistol, Will Powers, Zoey Nixon
 Teens in Tight Jeans 4 (2013): Adriana Luna, Ash Hollywood, Barrett Blade, Cindy Cruz, Jessa Rhodes, John Strong, Lexi Brooks, Mick Blue
 Teens in Tight Jeans 5 (2014): Amirah Adara, Anikka Albrite, Harley Dean, John Strong, Mick Blue, Sara Luvv
 Teens in Tight Jeans 6 (2015): Abella Danger, Elsa Jean, John Strong, Kenzie Taylor, Mick Blue, Haley Banks
 Teens in Tight Jeans 7 (2017): Amara Romani, Gina Valentina, Harley Jade, John Strong, Mick Blue, Sydney Cole

Siehe auch 
 Whale Tail (Serie)

Weblinks 
 
 IAFD
Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film